Бурлинский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Бурлинский сельсовет — в Бурлинском районе Алтайского края.
 Бурлинский сельсовет — в Гафурийском районе Республики Башкортостан.